Europapokal der Pokalsieger steht für:

 Europapokal der Pokalsieger (Fußball), Europapokalwettbewerb im Männerfußball
 Europapokal der Pokalsieger (Handball), Europapokalwettbewerb im Handball
 FIBA Europapokal der Pokalsieger, Europapokalwettbewerb im Basketball
 CEB Cup Winners’ Cup, Europapokalwettbewerb im Baseball
 CEV Top Teams Cup, Europapokalwettbewerb im Volleyball, siehe CEV-Pokal

Siehe auch:
 EuroHockey Cup Winners Cup, Europapokalwettbewerbe im Feldhockey